Puerto Gaitán kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Gaitán (ort), Meta, 
 Puerto Gaitán (kommun), Meta,